Пособланко () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 332 км². Население — 17 796 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Pozoblanco
 Pozoblanco 
 Fotos de Pozoblanco 
 Plaza Pública 
 Web de la mancomunidad de municipios de Los Pedroches
 Solienses, Web sobre cultura en Los Pedroches
 Fotos de Pozoblanco
 [miarroba.com/foros/ver.php?id=581741 Foro Juvenil Tarugo]

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы